

Codici 
 syl – codice ISO 639-3 della lingua sylheti

Mineralogia 
 Syl – abbreviazione di sylvite

Musica 
 SYL – acronimo di Strapping Young Lad, gruppo metal canadese
SYL – album degli Strapping Young Lad del 2003

Note